James Henry Tavernier (Bradford, 1991. október 31. –) angol labdarúgó, posztját tekintve hátvéd. A Skót bajnokságban szereplő Rangers FC játékosa.

Pályafutása

Newcastle United 
2008-ban a Leeds United-tól igazolt át a patinánás szarkák becenevű együtteséhez.
2009. szeptember 22-én kezdőként mutatkozott be a Peterborough United elleni 0–2-s idegenbeli Angol Ligakupa mérkőzésen.

Rangers 
2015. július 20-án igazolta le a skót másodosztályban szereplő Glasgow-i együttes, a Wigan Athletic csapatától.

Öt nappal később, rögtön az első mérkőzésén megszerezte első gólját a Rangers színeiben a Hibernian FC elleni Challange Kupa találkozón. a mérkőzés második gólját szerezte a 39.percben szabadrúgásból a 6–2-re nyert idegenbeli kupameccsen.
Augusztus 2-án mutatkozott be a Skót Ligakupában, egy 3–0-ra nyert Peterhead FC ellni mérkőzésen, ahol az utolsó gólt szerezte a 82. percben.
Végül öt nap múlva debütált a bajnokságban a 2015/16-os idény nyitófordulójában a St. Mirren FC elleni 3–1-s győztes találkozón.
A következő fordulóban szerezte első bajnoki gólját az Alloa Athletic elleni 5–1-s idegenbeli győztes találkozó 4. percében. Egy héttel később ismét góllal volt eredményes a Hibernian FC ellen szabadrugásból. Mellesleg ő szerezte az összecsapás egyetlen gólját. Ennek köszönhetően csapata a bajnokság élére került, majd az augusztusi hónap legjobb játékosa lett. 
November 17-én szerezte meg a csapatban a 10. találatát az Alloa Athletic ellen.
2016. április 5-én az ő góljával nyerték meg a Dumbarton elleni 1–0-s összecsapást, és ezzel a következő szezonban visszatértek az élvonalba.

Statisztika 
2022. május 6-i állapot szerint.

További információk 
James Tavernier adatlapja a Rangers FC weboldalán

Jegyzetek 

1991-ben született személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Newcastle United labdarúgói
A Carlisle United labdarúgói
A Sheffield Wednesday labdarúgói
A Milton Keynes Dons labdarúgói
A Shrewsbury Town labdarúgói
A Rotherham United labdarúgói
A Wigan labdarúgói
A Bristol City labdarúgói
A Rangers labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
Élő személyek